Дейл Кристофер Стивенс (; родился 12 декабря 1989, Болтон) — английский футболист, центральный полузащитник.

Футбольная карьера 
Уроженец Болтона, Дейл Стивенс начал футбольную карьеру в клубе «Бери». 1 июля 2008 года стал игроком «Олдем Атлетик», отказавшись подписывать новый контракт с «Бери».

14 августа 2009 года отправился в аренду в клуб «Рочдейл». В своей дебютной игре за клуб (против «Моркама» 4 сентября 2009 года) отличился забитым мячом.

9 марта 2010 года он забил свой первый гол в составе «Олдема» в игре против «Лейтон Ориент».

В марте 2011 года отправился в аренду в «Саутгемптон» до окончания сезона 2010/11.

29 июня 2011 года стал игроком лондонской команды «Чарльтон Атлетик», заключив с клубом трёхлетний контракт. Дебютировал за клуб 6 августа 2011 года в матче против «Борнмута», отметившись в своём дебюте забитым мячом и голевой передачей на партнёра.

30 января 2014 года Стивенс перешёл в «Брайтон энд Хоув Альбион», подписав с клубом контракт до 2017 года. Дебютировал за клуб 2 февраля 2014 года в матче против «Уотфорда». 1 апреля 2014 года забил свой первый гол за «Брайтон», сравняв счёт ударом головой в концовке игры против «Блэкберн Роверс» (матч завершился вничью 3:3).

В сезоне 2016/17 был одним из ключевых игроков команды, занявшей в Чемпионшипе второе место, что гарантировало выход в Премьер-лигу. 9 мая 2017 года подписал новый четырёхлетний контракт с клубом.

12 августа 2017 года Стивенс дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Манчестер Сити». 2 января 2019 года забил свой первый гол в Премьер-лиге в матче против «Вест Хэм Юнайтед».

24 сентября 2020 года перешёл в «Бернли».

Достижения 
 Чарльтон Атлетик
 Чемпион Футбольной лиги 1: 2011/12

 Брайтон энд Хоув Альбион
 Второе место в Чемпионшипе (выход в Премьер-лигу): 2016/17

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Брайтон энд Хоув Альбион»
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Дройлсден»
Игроки ФК «Хайд Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»